Ytterstträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ytterstträsket, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (22,2 ha)
Ytterstträsket (Norrfjärdens socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn